Palais Simon steht für:

 Simon-Palais (Berlin), Gebäude am Forum Museumsinsel
 Palais Simon (Hannover) 
 Russische Botschaft in Wien